Aleksander Glinkowski (ur. 1941) – polski kompozytor
 Marian Glinkowski (1940-2014) – polski reżyser